Френчтаун има више значења:
 Френчтаун (Монтана)
 Френчтаун (Њу Џерзи)